Richards kan som auktorsförkortning betyda:

 Alison M. Richards
 Aola M. Richards
 Stephen J.Richards
 William J. Richards

Robotskapade auktorsförkortningar